Henry Ford Bridge steht für:

 Henry Ford Bridge (1924), eine Klappbrücke im Hafen von Los Angeles, Kalifornien
 Henry Ford Bridge (1996), eine Hubbrücke im Hafen von Los Angeles, Kalifornien